Ово је списак елемената сортираних по називу, симболу, атомском броју, атомској маси, броју групе и периоде којима припада у периодном систему елемената, док боја означава саму врсту елемента, односно да ли је у питању метал, неметал или металоид. Хемијски елементи су врсте атома који имају исти број протона у њиховом атомском језгру (другим речима имају исти атомски број, или -{Z}-). 

До сада је идентификовано 118 елемената, од којих се првих 94 јавља у природи на Земљи док су преостала 24 синтетички елементи. Постоји 80 елемената који имају бар један стабилан изотоп и 38 који су искључиво радионуклиди, који се распадају током времена у друге елементе. Гвожђе је најзаступљенији елемент (по маси) на Земљи, док је кисеоник најзаступљенији у Земљиној кори.

Низови елемената у периодном систему елемената

Види још 
 Хемијски елементи названи по људима
 Хемијски елементи названи по местима
 Етимологија назива хемијских елемената

Референце

Литература 

 Атомске масе елемената 2001, Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003. Дорађено: јун 30, 2005. Вредности атомских маса елемената од 1 до 109 узете из тог извора.
 IUPAC Standard Atomic Weights Revised  (2005).
 WebElements Periodic Table. Дорађено: Јун 30, 2005. Вредности атомских маса елемената од 110 до 116 узете из тог извора.

Спољашње везе 
 -{Atoms made thinkable,}-
 -{Videos for each element by the University of Nottingham}-
 -{"Chemical Elements"}-

Хемијски елементи